Abdurahman, ou Abdurrahman (voire Abdurrahmane) est une variante du nom arabo-musulman Abderrahman ou Abderrahmane (arabe : عبد الرحمن) ou de Abdurrahmân (عبد الرحمان).

Abdurahman 
 Abdurahman Al-Obaid (né en 1993), footballeur saoudien.
 Abdurahman Kahrimanović (né en 1975), ancien joueur de basket-ball bosnien.

Abdurrahman 
 Abdurrahman Abdi Pacha (v. 1610-1686), général ottoman.
 Abdurrahmân Badawî (1917-2002), professeur de philosophie et poète égyptien, principal maître de l'existentialisme arabe.
 Abdurrahman Dereli (né en 1981), footballeur turc.
 Abdurrahman Gâzi (fin du XIIe siècle, et mort vers 1329), chef de guerre ottoman.
 Abdurrahman Wahid (1940-2009), homme d'État indonésien, quatrième président de la République d'Indonésie de 1999 à 2001.
 Maman Abdurrahman (né en 1982), joueur de football international indonésien.
 Nûruddîn Abdurrahmân Isfarâyinî (1242-1317), maître soufi persan.
 Taha Abderrahman, ou Taha Abdurrahman, ou Taha Abderrahmane (né en 1944), philosophe et professeur marocain.

Voir aussi 
 Abderrahmane (et quelques-unes de ses variantes).
 Abdur Rahman Khan (1844-1901), émir d'Afghanistan.

Homonymie de prénom